Улпия (Ulpia) е римско женско име на:

 Римската фамилия Улпии (gens Ulpia) и династията Улпия-Елия (Ulpio-Aelia)

 Улпия (баба на Адриан) (31-86), баба на римския император Адриан
 Улпия Марциана (48-112), сестра на римския император Траян
 Улпия Северина, съпруга на римския император Аврелиан (270-275)
 Улпия Ескус, град в римската провинция Долна Мизия, основан 106 г. от император Траян
 Колония Улпия Траяна Аугуста Дакика Сармизегетуса, столица на римската провинция Дакия
 Ulpia Pautalius (Пауталия, Велбъжд), древен град на мястото на днешния гр.Кюстендил, България
 Ulpia Noviomagus Batavorum, римски град в Нидерландия

Вижте също 
 Улпиан
 Улпиана